Эрисейра () — населённый пункт и район в Португалии.
 Граф де Эрисейра () — аристократический титул, созданный королём Португалии Филиппом III 1 марта 1622 года.